Pusté – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Pusté – żleb w Tatrach Zachodnich na Słowacji